Brondong kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Brondong, Indramayu, by, 
 Brondong, Purworejo, by, 
 Brondong, Pekalongan, by, 
 Kecamatan Brondong, distrikt, Jawa Timur, 
 Brondong, Lamongan, by, 

Robotskapade Indonesienförgreningar